Sebestyén ist ein ungarischer männlicher Vorname und Familienname. Er ist die ungarische Variante des Namens Sebastian.

Namensträger

Vorname 

 Sebestyén Tinódi (~1510–1556), ungarischer Geschichtsschreiber und Dichter

Familienname 
 Dalma Sebestyén (* 1997), ungarische Schwimmerin
 Ernő Sebestyén (* 1940), ungarischer Violinist
 György Sebestyén (1930–1990), österreichischer Autor
 János Sebestyén (1931–2012), ungarischer Organist, Cembalist und Musikpädagoge
 János Sebestyén (Maler) (* 1957), ungarischer bildender Künstler
 Júlia Sebestyén (* 1981), ungarische Eiskunstläuferin
 Márta Sebestyén (* 1957), ungarische Volksliedsängerin
 Péter Sebestyén (* 1994), ungarischer Motorradrennfahrer
 Victor Sebestyen (* 1956), britischer Journalist

Weblinks 
 Eintrag auf www.behindthename.com

Männlicher Vorname
Ungarischer Personenname